Rove je naselje u slovenskoj Općini Vojniku. Rove se nalazi u pokrajini Štajerskoj i statističkoj regiji Savinjskoj.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine naselje je imalo 107 stanovnika.

Izvor

Naselja u Općini Vojnik